Knjižnica, ustanova u kojoj se prikuplja, sređuje, obrađuje, pohranjuje i daje na korištenje umnožene duhovne proizvode.
 Biblioteka (računarstvo)
 Biblioteka (Apolodor), Apolodorovo djelo